Cratere Hadley – Cratere sulla Luna, poi rinominato Hadley C.
 Cratere Hadley – Cratere su Marte.